Djurgårdens herrlag i fotboll kommer under säsongen 2012 att tävla i Allsvenskan och i Svenska cupen.

Säsongen 2012 blir den sista hela säsongen med hemmamatcher på Stockholms stadion för Djurgården, efter klubbens beslut under hösten 2011 att flytta hemmamatcherna till Stockholmsarenan från och med under säsongen 2013.

Intern skytteliga 2012 
Avser allsvenskan (efter omgång 20 av 30):
  James Keene, 6
  Erton Fejzullahu, 4
  Ricardo Santos, 3
  Kasper Hämäläinen, 3
  Daniel Sjölund, 3
  Joona Toivio, 1
  Marc Pedersen, 1
  Peter Nymann, 1
  Sebastian Rajalakso, 1
  Christer Youssef, 1
  Petter Gustafsson, 1
  Brian Span, 1

Målstatistik:
 Antal målskyttar: 12
 Mål totalt: 26
 Spelmål: 26
 Straffmål: –
 Självmål: –

Spelartruppen 2012 

Enligt den 30 augusti 2012:

A-laget

 (kapten) 

 (på lån)

 (spelklar 1 augusti 2012)

 (anslöt 8 augusti 2012)

 (på lån)
 (såld 1 augusti 2012)
 (utlånad hösten 2012)
 (såld 1 augusti 2012)

Nummerbyten mellan 2011 och 2012:
 Yosif Ayuba: 3 –> 28 (lånades sedan ut)
 Jani Lyyski: 6 –> 26 (Peter Nymann tog över 6) (såldes under februari)
 Kennedy Igboananike: 7 –> 27 (Martin Broberg övertog 7)
 Johan Oremo: 9 –> 29 (såldes under februari)
 Peter Nymann: 19 –> 6 (Nahir Oyal tog över 19)
 Emil Bergström: 33 –> 13
 Tommi Vaiho: 35 –> 23
 (U21) Trimi Makolli: 28 –> 38
 (U21) Danilo Kuzmanovic: 29 –> 39 (såldes strax efter nummerbytet) 

Utlånade spelare 2012:
 Carl Björk, till IK Brage (hela säsongen 2012)
 Yosif Ayuba, till Väsby United (hela säsongen 2012)
 Trimi Makolli, till IK Frej (hösten 2012)
 Christer Youssef, till Assyriska FF (hösten 2012)

U21-laget

 (utlånad hela 2012)

 (utlånad sedan 31 juli 2012)

Statistik för tävlingsmatcher 2012 

Uppdaterad datum: 2 augusti 2012 (efter omgång 17 i Allsvenskan ). Observera att tabellen nedan kan komma att förändras om och när spelare lämnar eller ansluter innan säsongen 2012 startar.

Startelvan 
Följande taktiska startelva avser 2011:

<div style="position: relative;">

		

			

				

			
	

</div>

Övergångar

Förlängda kontrakt
 Trimi Makolli, förlängt med 3 år den 18 januari 2011. 
 Petter Gustafsson, förlängt med 2 år den 4 augusti 2011.
 Sebastian Rajalakso, förlängt med 3 år (det vill säga 2012–2014) den 9 september 2011.
 Tommi Vaiho, förlängt med 2 år (det vill säga 2012–2013) den 19 oktober 2011. 
 Emil Bergström, förlängt med 3 år (det vill säga 2012–2014) den 10 november 2011. 
 Andreas Dahlén, förlängt med ett halvår (det vill säga säsongen 2012 ut) den 27 juni 2012. 
 Philip Hellquist, förlängt till och med säsongen 2014, den 31 juli 2012. 
 Joona Toivio, förlängt till och med säsongen 2014, den 13 augusti 2012. 
 Simon Tibbling, förlängt med 4,5 år, den 11 september 2012 (det vill säga halva 2012 + hela 2013, 2014, 2015 och 2016). 
 Marc Pedersen, förlängt till och med säsongen 2013 (med option på 3 års förlängning), den 31 oktober 2012.

Spelare in

Spelare ut

Klubben

Tränarstab 
 Manager:  Magnus Pehrsson (Sedan 3 maj 2011)
 Assisterande tränare: 
 –> 10 juli 2012  Carlos Banda (sedan 3 december 2009)
 10 juli 2012 –>:  Martin Sundgren
 Målvaktstränare:  Kjell Frisk
 Fystränare:  Palmar Hreinsson

Spelartröjor 
 Tillverkare: Adidas
 Huvudsponsor: ICA
 Hemmatröja: blårandig
 Bortatröja, primär:
 Bortatröja, reserv:
 Spelarnamn:
 Övrigt:

Årsmötet 2012 
 Datum: 13 mars 2012 (källa)
 Plats: Hjorthagens medborgarhus
 Deltagare: 66

Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening ("DIF FF") och Djurgården Elitfotboll AB ("DEF AB") valdes enligt följande:
 Ordförande på 1 år: Tommy Jacobson
 Ledamöter på 2 år: Ellinor Persson (omvald) & Johan Lindén (nyvald)
 Ledamöter på 1 år: Ingvar ”Putte” Carlsson (omvald)
 Ledamöter på 2 år valda förra året (1 år kvar): Lars-Erik Sjöberg och Gustaf Törngren
 Hedersledamot: Pelle Kotschack

Årets spelare 2011: Joona Toivio

Källa: DIF:s egen rapport från årsmötet

Övrig information 
 Ordförande: Tommy Jacobson (sedan 11 november 2009)
 Sportchef: vakant (sedan 4 maj 2011)
 Huvudarena: Stadion (kapacitet: 14 417, planmått: 105 x 68 meter)  
 Derbyarena: Råsunda (kapacitet: 35 800, planmått: 105 x 68 meter)

Matcher 2012

Allsvenskan 2012 
 Huvudartikel: Fotbollsallsvenskan 2012.

Resultat för Djurgårdens IF den allsvenska säsongen 2012. Aktuell tabell finns hos Svenska Fotbollförbundet.

OBS: resultat är i DIF-favör

Noteringar:
 DIF-Helsingborg lördagen den 25 augusti för att Helsingborg Champions League-kvalar någon dag efter det tilltänkta speldatumet söndag 26 augusti. Spelplatsen dessutom flyttad till Råsunda för att Stadion är upptagen den dagen.

Källor 
 Spelprogram 2012: SvFF
 TV-tider: SvFF

Svenska cupen 2012/2012 

Djurgården går in i Svenska cupens säsong 2012/2012 omkring den 18–19 augusti 2012 i omgång 2 tillsammans med alla andra lag från Allsvenskan och Superettan. Djurgården kommer att vara ett av de 64 lagen i omgång 2.

Träningsmatcher 2012 

Enligt dif.se. Resultat i DIF-favör.

Noteringar:
 Finlands A-landslag saknade utlandsproffs. De tre finska landslagsmännen Daniel Sjölund, Kasper Hämäläinen och Joona Toivio representerade Djurgården i matchen. 
 Malaga låg fyra i La Liga vid mötet med dem, men i matchen saknades bland annat Ruud van Nistelrooy.

Intern skytteliga (A-laget), träningsmatcher (efter Örebro-DIF):
  Ricardo Santos, 5
  Christer Youssef, 3
  Sebastian Rajalakso, 3
  Joona Toivio, 3
  Kasper Hämäläinen, 2
  Martin Broberg, 1
  Trimi Makolli, 1
  Petter Gustafsson, 1
  Yussif Chibsah, 1
  Brian Span, 1

Träningsläger:
  Marbella (9–16 mars 2012)

Källor:
 Träningsmatcher 2012

Se även 
 Djurgården Hockey 2011/2012

Referenser 
 Tröjnummer i DIF 2012
 DIF-kaptener 2012
 Djurgårdens matchdatabas 2012

Fotboll i Sverige 2012
2012
Fotbollssäsongen 2012 efter lag